

Architettura 
Casa Rella – palazzo storico del XVI secolo di Trento

Geografia 
 Rella – comunità non incorporata nella contea di Bell, Kentucky, Stati Uniti

Persone 
 Franco Rella – docente e scrittore italiano
 Anton Rella – matematico austriaco